Care peut faire référence à :
 Care, une entaille faite sur un arbre pendant le gemmage ;
 un ensemble d'activités et métiers mettant en œuvre la "sollicitude", en tant que concept éthique, sociologique et politique (traduction de l'anglais ) ;
 Care International, une organisation non gouvernementale ;
 CARE France, une ONG membre de Care International.
 principes CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) sont des principes de gourvernance des données complémentaires à ceux FAIR.

Notes et références